Babi Personatge de la mitologia egípcia
 Babis, seguidor de les doctrina del Bab, Sayyid Alí Muhàmmad